Шапи́ро — еврейская ашкеназская фамилия. Происходит от названия города Шпайер, одного из первых известных поселений евреев в Германии.

Известные носители

А 
 
 Шапиро, Адольф Яковлевич (род. 1939) — советский и российский режиссёр, драматург, профессор. Народный артист Латвийской ССР.
 Шапиро, Айзик Захарович — инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР.

Б 
 Шапиро, Бен (Бенджамин Аарон, род. 1984) — американский юрист, консервативный политический аналитик, комментатор, писатель и колумнист.

В 
 Шапиро, Валентин Ефимович (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 Шапиро, Вера Моисеевна (сценический псевдоним: Вера Шатрова; 1918—2008) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.

Г 
 Шапиро, Гавриил Семёнович (1913—1984) — советский учёный в области механики.
 Шапиро, Гарольд Симур (род. 1928) — американский и шведский математик (последовательность Рудина — Шапиро, многочлены Шапиро).
 Шапиро, Гедали (1929—1972) — польский и израильский шахматист.
 Шапиро, Геннадий Самойлович (род. 1958) — латвийский советский и германский шашист.
 Шапиро, Генрих Александрович (1852—1901) — врач-терапевт, профессор медицины.
 Шапиро, Григорий Яковлевич (1908—1942) — советский военный деятель, подполковник.

Д 
 
 Шапиро, Джоэл (род. 1941) — современный американский скульптор-постминималист.
 Шапиро, Джошуа (род. 1973) — американский политик, 48-й губернатор Пенсильвании.

Е, З 
 Шапиро, Евгений Вениаминович (1907—1999) — советский кинооператор.
 Шапиро, Зоря Яковлевна (1914—2013) — советский математик и педагог.

И 
 
 Шапиро, Ирвин (род. 1929) — американский физик.
 
 Шапиро, Иэн (род. 1956) — американский политолог, Стерлингский профессор политических наук и директор Центра Макмилланов Йельского университета.
 Шапиро, Йозеф (1893—1962) — немецкий публицист и переводчик.

К

Л 
 
 Шапиро, Ламед (Лейви-Шие Шапиро; 1878—1948) — американский еврейский писатель (идиш).
 Шапиро, Лев Борисович (1927—2021) — первый секретарь обкома КПСС Еврейской автономной области, депутат Верховного Совета СССР 9—11 созывов.
  (1908—1983) — британский историк и советолог.
 Шапиро, Леонид Ефимович (сценический псевдоним — Леонидов; 1927—1996) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР, отец М. Л. Леонидова.
 Шапиро, Ли (1949—1987) — американский документалист.
 Шапиро, Люси (род. 1940) — американский биолог развития.

М 
 
 Шапиро, Макс (более известен под фамилией Тегмарк; род. 1967) — шведско-американский физик, космолог.
 Шапиро, Марек (1917—2002) — польский врач и шахматист.
 Шапиро, Мейер (1904—1996) — американский историк и теоретик искусства, художественный критик, педагог.
 Шапиро, Милли (род. 2002) — американская актриса и певица.
 
 Шапиро, Моисей Алтерович (1899—1973) — языковед, педагог, лексикограф идиша.
 Шапиро, Моррис (1903—1996) — американский шахматист, инвестиционный банкир.

Н 
 Шапиро, Наум Абрамович (1935—2022) — советский, российский патологоанатом и цитолог.
 Шапиро, Николай Иосифович (1906—1987) — советский генетик и радиобиолог.
 Шапиро, Носон Ноте (1585—1643) — раввин в Кракове, каббалист.

Р 
 Шапиро, Рафаэль Борисович (псевдоним Рафаил Бахтамов; 1926—1993) — советский изобретатель, популяризатор науки, журналист, писатель и переводчик.
 Шапиро, Роберт (1935—2011) — американский химик, заслуженный профессор.

С 
 Шапиро, Савелий Наумович (1906—1948) — режиссёр кукольного театра, директор и художественный руководитель Ленинградского театра кукол.
 Шапиро, Самуил Григорьевич (1901—1981) — советский военный деятель, генерал-майор технических войск.
 
 Шапиро, Сергей Александрович (род. 1986) — чемпион МГУПП по шахматам.
 Шапиро, Сидней (китайское имя — Ша Боли; 1915—2014) — китайский писатель и переводчик американского происхождения.
 Шапиро, Скотт (род. XX в.) — профессор права и философии Йельской школы права и директор Йельского центра права и философии.
 
 Шапиро, Стивен — американский писатель.

Т 
 
 Шапиро, Тевель Меерович (1898—1983) — советский архитектор.

Ф 
 Шапиро, Феликс Бениаминович (1930—2020) — советский и российский писатель, журналист, литератор, редактор журнала «Весёлые картинки».
 Шапиро, Феликс Львович (Файтель Лейзерович) (1879—1961) — педагог, лексикограф, создатель иврит-русского словаря.
 Шапиро, Фёдор Львович (1915—1973) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.

Х 
 Шапиро, Хаим Нахман (1895—1943) — еврейский литературовед, публицист и педагог, общественный деятель.
 Шапиро, Харви (1911—2007) — американский виолончелист.
 Шапиро, Харольд Тафлер (род. 1935) — канадско-американский экономист.
 Шапиро, Хелен (род. 1946) — английская певица и актриса.

Ш 
 Шапиро, Шмуэль Зискович (1912—1972) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.

Э 
 Шапиро, Эзра Зелиг (1903—1977) — американский адвокат, еврейский общественный деятель.
  (род. 1975) — американский композитор.
  — помощник госсекретаря США.
  — посол США в Чехии.
  (род. 1955) — израильский учёный (нанокомпьютеры).

Ю 
 Шапиро, Юлия Семёновна (род. 1984) — российская и израильская фигуристка.

Я

Составные фамилии 
 Амитин-Шапиро, Залман Львович (1893—1968) — советский востоковед, этнограф, классик киргизской научной библиографии.
 Гланц Шапиро, Марго (род. 1930) — мексиканская писательница.
 Малкиель-Шапиро, Магдалина Исааковна (1905—1968) — православный деятель во Франции.
 
 Харрис-Шапиро, Саманта (род. 1973) — американская телеведущая, журналистка, актриса и фотомодель.
 Шапиро-Дайховский, Натан Евнович (1901—1938) — деятель советских органов государственной безопасности.
 Шапиро Эшер, Мэрили (род. 1912) — американская художница и скульптор, долгожительница.
 Шапиро Юнгер, Мигель (1923—2012) — американский физик-акустик.

Псевдонимы 
 Кузнецов, Борис Григорьевич (настоящая фамилия: Шапиро; 1903—1984) — советский и российский философ и историк науки.
 Леонидов, Леонид Ефимович (настоящая фамилия: Шапиро; 1927—1996) — советский актёр.
 Орлов, Владимир Николаевич (настоящая фамилия: Шапиро; 1908—1985) — советский литературовед, редактор, журналист.
 Свирин, Александр Борисович (настоящая фамилия: Шапиро; 1912—1984) — русский писатель.
 Шабров, Михаил Зеликович (настоящая фамилия: Шапиро; род. 1944) — российский поэт-песенник, драматург, сценарист и режиссёр.
 Шатрин, Александр Борисович (настоящие ФИО: Абрам Борисович Шапиро; 1919—1978) — советский режиссёр.
 Шатров, Самуил Михайлович (настоящая фамилия: Шапиро; 1909—1991) — советский писатель-сатирик, сценарист, прозаик, журналист.
 Шатрова, Вера Михайловна (настоящие ФИО: Вера Моисеевна Шапиро; 1918—2008) — советская актриса.
 Шелтон, Роберт (настоящая фамилия: Шапиро; 1926—1995) — американский музыкальный и кинокритик.
 Шипов, Адам Львович (настоящая фамилия: Шапиро; 1900—?) — советский разведчик-нелегал, автор трудов по политологии.

См. также 
 Шапиро — династия раввинов и типографов.

Примечания